Nikolai Kolesnikow ist der Name folgender Personen:

*Nikolai Alexejewitsch Kolesnikow (* 1952), sowjetischer Gewichtheber
 Nikolai Wassiljewitsch Kolesnikow (* 1953), sowjetischer Sprinter
 Nikolai Wladimirowitsch Kolesnikow (1882–1937), russischer Offizier, Weißgardist und Schriftsteller